

Urodzili się 
 Belizariusz, bizantyjski dowódca wojskowy (zm. 565)
 Doroteusz z Gazy, mnich chrześcijański (zm. 565)

505